A jelenleg Cím nélküli 2023-as Lego Ninjago sorozat egy 2023-ban bemutatásra kerülő dán–kanadai televíziós 3D-s számítógépes animációs kalandsorozat a Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei animációs sorozat folytatása lesz.

Ismertető

Cselekmény

Szereplők

Szinkronhangok összesítése

A sorozat készítése 
A sorozatot hivatalosan a 2022-es Comic Con-on jelentették be, egy képpel a Ninjago logójával.

Jegyzetek

További információk 

 

Dán televíziós sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Dán animációs sorozatok
Ninjago
Lego-sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós drámasorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok